Charles-Henry Bizard (1887-1954), peintre français, élève de Deully, connu pour ses paysages du Nord, de Savoie et de Nice ;
 Émile Bizard, dessinateur français né au  ;
 Ferdinand Alexandre Bizard (1820-1879), peintre, aquarelliste et dessinateur français ;
 Frédéric Bizard (né en 1968), économiste français spécialiste des questions de protection sociale et de santé ;
 Jacques Bizard (1642-1692), militaire d'origine suisse, premier seigneur de l'île Bizard au Québec ;
 Jean-Baptiste Bizard (1796-1860), peintre et lithographe français ;
 Maurice Bizard (1726-1804), avocat, bâtonnier, échevin, magistrat, procureur, maire de Saumur, député du tiers-état aux États généraux, député de l'Assemblée constituante ;
 Maurice-Augustin Bizard (1781-1848), magistrat et député des Cent-Jours, fils de Maurice Bizard ;
 Suzanne Bizard (1873-1963), sculptrice française.

Toponymes 
 L'Île Bizard, une grande île du nord-ouest de l'agglomération de Montréal (Canada) ;
 L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, arrondissement de la ville de Montréal (Canada).

Références